Сезон 2007-2008 стал 37-м сезоном «Кэнакс» в Национальной Хоккейной Лиге.
В ходе сезона клуб показывал стабильные результаты, и даже некоторый спад в январе (4-7-1) оставлял неплохие шансы на попадание в восьмерку сильнейших команд «Запада».
Однако, провальное (в восьми заключительных матчах «косатки» потерпели семь поражений) окончание регулярного сезона отбросило команду на последнее место в дивизионе (и 11-е в конференции) и не позволило претендовать на место в плей-офф.

Положение в турнирной таблице

В Западной конференции

В Северо-Западном дивизионе

Результаты игр

Регулярный сезон

Статистика игроков

Полевые игроки 
Обозначения: GP = Игры; G = Голы; A = Передачи; Pts = Очки; +/- = «плюс/минус»; PIM = Штраф (в минутах)

Голкиперы 
Обозначения: GP = Игры; TOI = Время на льду; W = Победы; L = Поражения; OT = Поражения в овертайме/ по буллитам; GA = Пропущенные шайбы; SO = Сухие матчи; SV% = Процент надежности; GAA = Пропускаемые шайбы (в среднем за игру); G = Заброшенные шайбы; A = Передачи; PIM = Штраф (в минутах)

†По ходу сезона игрок перешел из другого клуба. Статистика отражает выступление только за Ванкувер Кэнакс. 
‡По ходу сезона игрок покинул клуб. Статистика отражает выступление только за Ванкувер Кэнакс.

Достижения

Маркус Нэслунд 
 Набрал 500-е очко в качестве капитана «Кэнакс» — 26.10.2007 в матче против Вашингтон Кэпиталс.

 Сделал 11-й в карьере хет-трик (все в качестве игрока «Кэнакс») — 21.11.2007 в матче против Миннесота Уайлд. Догнал по этому показателю лидера среди всех игроков «Кэнакс» Тони Танти.

 С 16 по 21 ноября в четырех матчах подряд набирал очки (общий результат: 6-2-8).

 Набрав 725-е очко в качестве игрока «Кэнакс», стал лидером в истории клуба по этому показателю — 5.12.2007 в матче против Чикаго Блэкхокс.

 Набрал 800-е очко в нхловской карьере — 27.12.2007 в матче против Калгари Флэймз.

 Провел свой 1000-й матч в НХЛ — 17.01.2008, матч против Детройт Ред Уингз.

Роберто Луонго 
 Отразил 26 бросков и установил рекорд клуба, проведя третий «сухой» матч подряд, — 29.11.2007 в матче против Коламбус Блю Джекетс.

 Назван «второй звездой месяца» в ноябре, со статистикой: 8-2-2, GAA = 1.56, SV% = .940, SO = 4.

 Назван «первой звездой недели» (03.12.2007), имея за период с 28.11.2007 по 02.12.2007 следующую статистику: 2-1-0, GAA = 0.67, SV% = .976, SO = 2.

 Был выбран болельщиками для представления Западной конференции в 56 Матче всех звезд НХЛ в качестве стартового голкипера. Позднее, однако, Луонго принял решение пропустить матч, чтобы провести время с беременной женой.

Тревор Линден 
 Сделав 412-ю (в выступлениях за «Кэнакс») передачу, возглавил список ассистентов в истории клуба — 08.11.2007 в матче против Калгари Флэймз. Обошел Стэна Смайла, предыдущего лидера по этому показателю (411 передач).

 Провел 1 100-й матч за «Ванкувер Кэнакс» — 05.12.2007, матч против Чикаго Блэкхокс.

Хенрик Седин 
 Провел 500-й матч в НХЛ (все за «Кэнакс») — 16.11.2007, матч против Миннесота Уайлд.

 Был выбран для представления Западной конференции в 56 Матче всех звезд НХЛ .

Брендан Моррисон 
 Сделал 300-ю передачу в карьере — 06.10.2007 в матче против Калгари Флэймз.

 Получил травму, которая прервала его серию из 542 проведенных подряд игр в НХЛ (534 игры подряд — за «Кэнакс») — 12.12.2007. Является лидером за всю историю «Кэнакс» по числу проведенных подряд матчей.

Маттиас Олунд 
 Сделал 200-ю передачу в НХЛ (все за «Кэнакс») — 03.11.2007 в матче против Колорадо Эвеланш.

 Забросил 84-ю шайбу в карьере НХЛ (все за «Кэнакс») и стал лидером по заброшенным шайбам среди защитников за всю историю клуба (обошел по этому показателю Ярки Лумме) — 15.12.2007.

Другие 
 Тэйлор Пайат провел 400-й матч в карьере — 09.11.2007, матч против Колорадо Эвеланш.

 Уилли Митчелл провел 400-й матч в карьере — 09.11.2007, матч против Колорадо Эвеланш.

 Брэд Исбистер провел 500-й матч в карьере — 16.11.2007, матч против Миннесота Уайлд.

 Даниель Седин провел 500-й матч в НХЛ (все за «Кэнакс») — 23.11.2007, матч против Сент-Луис Блюз.

 Мэтт Кук сделал 200-ю передачу в карьере (все за «Кэнакс») — 01.02.2008, матч против Флорида Пантерз.

 Алекс Барроуз провел 200-й матч в НХЛ (все за «Кэнакс») — 25.03.2008, матч против Калгари Флэймз.

Переходы

Обмены

Свободные агенты

Драфт отказов

Ссылки 
 Статистика игроков: Статистика игроков на официальном сайте клуба. 
 Игровая статистика Результаты матчей на официальном сайте клуба. 
 Таблицы: Турнирные таблицы на официальном сайте НХЛ. 

НХЛ в сезоне 2007/2008
Сезоны «Ванкувер Кэнакс»